Фэгэраш:

 Фэгэраш — город в Румынии в жудеце Брашов.
 Фэгэраш — горный массив в Южных Карпатах.